Деряги — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, в составе Пышкетского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 179 м над уровнем моря.

Улицы:
 Луговая
 Прудовая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 31 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района